Les mots robustus, robusta et robustum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « de chêne » ou « solide, résistant, vigoureux, robuste ».

Le mot robusta est aussi un adjectif féminin signifiant « robuste » en italien, en espagnol et en portugais.

Sciences et techniques

Astronautique 
 Robusta-1A et Robusta-1B (ou ROBUSTA, acronyme de ) sont deux nano-satellites du CNES, placés sur une orbite basse en 2012 et 2017.

Biologie 
 Le caféier robusta (Coffea canephora) est le caféier donnant le café du même nom.
 Coffea canephora robusta est une variété de Coffea canephora.
 En taxonomie, les mots robustus, robusta et robustum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : robustus, robusta, robustum.

Culture et société 
 On appelle « robusta » des grains de café ou du café obtenus à partir du caféier Coffea canephora.

Notes et références 

Épithète spécifique